Vanaf de oprichting: Het Zandkasteel (gebouw)
 2002-2014 Infinity (gebouw)
 Vanaf 2020 Cedar (gebouw)